Covington County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Covington County (Alabama)
 Covington County (Mississippi)